Юяма () — японская фамилия. Известные носители:

 Юяма, Акира (род. 1932) — японский классический композитор, кавалер ордена восходящего солнца 4 степени с розеткой.
 Юяма, Кунихико (род. 1952) — японский режиссёр аниме-фильмов и сериалов.